Longueville (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Longueville (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia)
 Longueville (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Longueville (Sena i Marne), municipi al departament de Sena i Marne
 Longueville-sur-Aube, municipi al departament de l'Aube (regió del Gran Est)
 Longueville-sur-Scie, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia)
 La Longueville, municipi al departament del Nord (regió dels Alts de França)
 D'Huison-Longueville, municipi al departament de l'Essonne 
 Cantó de Longueville-sur-Scie, cantó al districte de Dieppe (departament del Sena Marítim, Normandia, França) 
 Comtat de Longueville, jurisdicció feudal francesa reconvertida en ducat a principis de l'Edat Moderna